Километро Кинсе и Медио има више значења:

 Километро Кинсе и Медио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Километро Кинсе и Медио (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику